Mei est un genre éteint de dinosaures théropodes carnivores, approximativement de la taille d'un canard. L'unique espèce de ce genre, Mei long, dont le nom signifie le  « dragon endormi » (du chinois 寐 mèi, « endormi », et 龙 lóng, « dragon »), est connue de spécimens découverts dans la formation d'Yixian et appartenant au biote de Jehol, datée du Crétacé inférieur, dans la province chinoise du Liaoning au nord-est de la Chine.

Découvertes 

Le spécimen type, répertorié sous le numéro , a été découvert à Lujiatun, près de la ville de Beipiao, dans les strates âgées entre 128 et 139 millions d'années de la formation d'Yixian, alors que cette partie du monde était volcanique à cette période. Les restes fossiles particulièrement bien conservé sont ceux d'un animal qui n'a pas atteint l'âge adulte, mesurant  de long. Le nom qui lui a été donné de « dragon endormi » provient du fait que le spécimen retrouvé semble dormir avec le bout de sa tête sous l'un de ses membres avant, comme le font aujourd'hui certains oiseaux. Il s'agit là d'une caractéristique comportementale qui rapproche oiseaux et dinosaures. L'analyse de la roche qui porte le fossile, ainsi que l'attitude de l'animal, indiquent que ce dernier a probablement été englouti instantanément par de la cendre volcanique, alors qu'il était encore en vie.

Un deuxième spécimen, , a été décrit en 2012. Il a été recueilli à Kaoshangtun, également dans la formation d'Yixian, près de Beipio. Cet animal, d'une longueur estimée entre  et , est plus petit que le premier retrouvé. Il a été conservé dans la même position d'endormissement.

Classification 
Mei est classé parmi les troodontidés, une famille de coelurosauriens proche des oiseaux. L'analyse phylogénétique menée en 2014 par Tsuihiji et ses collègues a conduit au cladogramme suivant :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 
   Troodontidae, sur Thescelosaurus.

Références taxinomiques 
 

Troodontidae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2004